Příjmení Rösler nebo Rössler nosí tyto osobnosti:

 Anton Rösler (1813–1880), českoněmecký stavební podnikatel a politik, starosta Ústí n. L.
 Anton Rösler (skladatel) (1785–1850), učitel mikulášovické farní školy, varhaník, hudební skladatel
 Benno Rössler (1931–2014), český katolický kněz 
 František Antonín Rössler (Antonio Rosetti; 1746 nebo 1750–1792), kontrabasista, dirigent a hudební skladatel německé národnosti
 Heinrich Rösler, sudetoněmecký politik, za 2. sv. války starosta Varnsdorfu
 Ignaz Rösler (1765–1837), českoněmecký továrník, zakladatel nožířského průmyslu v Mikulášovicích
 Ivan Rössler (* 1945), český textař, novinář, scenárista a dramaturg 
 Jan Josef Rösler (1771–1812), hudební skladatel, který působil v Praze a ve Vídni
 Jaroslav Rössler (1902–1990), český avantgardní fotograf
 Jaroslav Rössler (architekt) (1886–1964), český architekt
 Josef Rösler (1901–???), československý politik, meziválečný poslanec SdP
 Josef Rössler-Ořovský (1869–1933), skaut a všestranný sportovec
 Matěj Rössler (1754-1829) – český kněz, pomolog a zakladatel českého ovocnářství 
 Mauriz von Rössler (1857–1912), rakouský politik a ministr
 Philipp Rösler (* 1973), německý politik
 Rudolf Rösler, český stavitel a architekt (oprava kaple svatého Michaela na Bezdězu)
 Rudolf Rössler (1897–1958) – protinacistický agent ve službách sovětské zpravodajské služby
 Stanislav Rössler (1931–1993) – český fotbalista
 Uwe Rösler (* 1968) – německý fotbalista a trenér
 Vinzenz Rössler (???–1905), českoněmecký soudce a politik z Kaplice, poslanec zemského sněmu

jiný význam
 Rösler & Jauernig, prodejce a výrobce jízdních kol, motocyklů a automobilů sídlící v Ústí nad Labem

Podobná příjmení 
 Resler